Vieillot ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Vieillot (* 1990), französischer Fußballspieler
 Louis Pierre Vieillot (1748–1830), französischer Ornithologe